Čejkovice (powiat Czeskie Budziejowice)
 Čejkovice (powiat Hodonín)
 Čejkovice (powiat Kutná Hora)
 Čejkovice (powiat Znojmo)
 Čejkovice (przystanek kolejowy)